ПФ — аббревиатура:
 Проектное финансирование
 Пенсионный фонд
 Полосовой фильтр
 пФ — пикофарад
 п/ф — полнометражный фильм
 Пиридоксальфосфат — кофермент, производное витамина B6